Сальфит:

 Сальфит — город в Палестинской автономии.
 Сальфит — одна из провинций Палестинской автономии.